

Personnes 
 Giovanni Battista Rinuccini (1592-1653), archevêque catholique italien
 Ottavio Rinuccini (1562-1621), poète d'opéra italien 
 Maestro della Cappella Rinuccini (XIVe siècle), peintre italien anonyme

Lieux 
 Chapelle Rinuccini de la Basilique Santa Croce de Florence en Italie

Homonymie de patronyme italien